NGC 4948A (другие обозначения — MCG -1-33-80, DDO 162, PGC 45242) — спиральная галактика с перемычкой (SBd) в созвездии Дева.

Этот объект не входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога» и был добавлен позднее.

Примечания 

 

4948
Дева (созвездие)